A Maximus gyakori latin név, a görög Maximosz megfelelője, jelentése „Legnagyobb”. Jelentősebb képviselői:
 Iuppiter Optimus Maximus; római főisten
 Manlius Valerius Maximus; consul
 Marcus Valerius Maximus Lactuca; consul
 Marcus Valerius Lactucinus Maximus; consul
 Cnaeus Fulvius Maximus Centumalus; consul
 Spurius Carvilius Maximus Ruga; consul
 Paullus Fabius Maximus; consul
 Fabius Maximus Africanus; consul
 Caius Stertinius Maximus; consul
 Quintus Sanquinius Maximus; consul suffectus
 Quintus Allius Maximus; consul suffectus
 Manlius Laberius Maximus; consul
 Caius Trebius Maximus; consul suffectus
 Publius Cluvius Maximus; consul
 Sextus Quintilius Maximus; consul
 Lucius Marius Maximus; consul
 ephesusi Maximus; filozófus
 Maximus Tyrius (Türoszi Maximosz); filozófus
 Marcus Clodius Pupienus Maximus római császár
 Publius Sulpicius Galba Maximus; hadvezér, politikus
 Messius Maximus; író
 Publius Cornelius Dolabella Maximus; politikus, hadvezér, consul
 Manlius Valerius Maximus Corvinus Messalla; consul
 Quintus Fabius Maximus; consul
 Cnaeus Mallius Maximus; consul
 Paullus Fabius Maximus; consul
 Lucius Marius Maximus; író
 Cnaeus Domitius Calvinus Maximus; politikus
 Magnus Maximus; consul, trónbitorló
 Flavius Petronius Maximus; consul
 Fabius Maximus; hadvezér
 Maximus; Róma városparancsnoka (praefectus urbi)
 Flavius Anicius Maximus; consul
 Flavius Petronius Maximus; praefectus urbi az 5. század elején

 Maximus Decimus Meridius; filmszereplő

lásd még:
 Circus Maximus
 pontifex maximus
 Cetorrhinus maximus
 Priodontes maximus
 Aerodramus maximus
 Artamus maximus
 Thalasseus maximus
 Pteropodocys maximus
 Elephas maximus borneensis
 Limax maximus
 Pekari maximus